Paschase est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Paschase est un prénom masculin fêté les 22 février et  26 avril.

Paschase peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Paschase de Vienne († vers 310/312), évêque de Vienne en Dauphiné et confesseur ; fêté localement le 22 février.
 Paschase Radbert († 865),  bénédictin, abbé à Corbie et confesseur ; fêté localement le 26 avril.

Notes et références